Koughin peut désigner :
Koughin, une commune du département de Koupéla au Burkina Faso
Koughin-Peulh, une commune du département de Koupéla au Burkina Faso
Koughin, une commune du département de Tenkodogo au Burkina Faso